A Brasil diversos clubs tenen la denominació d'América Futebol Clube (o la seva variant anglesa América Football Club):
 América Football Club, Rio de Janeiro
 América Futebol Clube (AC), Rio Negro
 América Futebol Clube (AM), Manaus
 América Football Club (CE), Fortaleza
 América Futebol Clube (ES), Vitória
 América Futebol Clube (MG), Belo Horizonte
 América Futebol Clube (RN), Natal
 América Futebol Clube (SC), Joinville
 América Futebol Clube (SE), Propriá
 América Futebol Clube (SP), São José do Rio Preto
 América Futebol Clube (TR), Três Rios

 A la resta d'Amèrica trobem més clubs amb el nom d'Amèrica.
 Corporación Deportiva América, Cali, Colòmbia
 América de Ambato, Ambato, Equador
 América de Manta, Manta, Equador
 Club Deportivo América, Quito, Equador
 América Football Club des Cayes, Les Cayes, Haití
 Club América, Ciutat de Mèxic, Mèxic
 América de Managua, Managua, Nicaragua